Усо́лка — название рек в России и расположенных на них населённых пунктов.

Реки
 Усолка (приток Северной Двины) — река в Архангельской области.
 Усолка (приток Белой) — река в Башкортостане.
 Усолка — река в Иркутской области, приток Нижней Тунгуски.
 Усолка (приток Тасеевой) — река в Красноярском крае.
 Усолка — река в Оренбургской области, приток Каргалки.
 Усолка (приток Иртыша) — река в городе Павлодаре.
 Усолка (приток Камы) — река в Пермском крае.
 Усолка (приток Чусовой) — река в Пермском крае.

Населённые пункты
 Усолка — посёлок Дзержинского района Красноярского края.
 Усолка — деревня Пермского края.